

Abbreviazioni 
 Veg – abbreviazione di Vegan

Sigle 
 Valsugana-Eisenbahn-Gesellschaft – società ferroviaria austriaca

Codici 
 VEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maikwak (Guyana)